Network — дебютный студийный альбом австрийской группы Global Deejays, выпущенный 27 июня 2005 года на лейбле Superstar Records. Впоследствии альбом был выпущен в 24 странах. Содержит три хит-сингла «The Sound of San Francisco», «What A Feeling (Flashdance)» и «Stars On 45».

Об альбоме 
Альбом записан в стиле радиошоу: с джинглами, отбивками и голосом ведущего. В оригинальном альбоме содержится 16 треков, среди них как обычные композиции, так и джинглы с отбивками. 13 трек записан в виде рекламной паузы. В оригинальном альбоме звучит рекламный ролик российской радиостанции «Европа Плюс», где рекламируется выступление Global Deejays на фестивале Колбасный Цех. В других изданиях рекламная пауза была адаптирована под страну, в который был выпущен альбом.

В польском издании альбома, вышедшим спустя 2 месяца после оригинального релиза, был заменена отбивка в 9 треке, так как в оригинальном альбоме 10 трек «Clap Your Hands», который объявляют в той самой отбивке, а в польском издании «Don’t Stop Me Now» — ремикс на знаменитую композицию группы Queen. Также польское издание содержит два видеоклипа: The Sound of San Francisco и What a Feeling (Flashdance).

Альбом получил в основном положительные отзывы от критиков.

Дебютные альбомы 2005 года